Erittonio – figlio di Dardano e padre di Troo
Erittonio – re di Atene